Primeira Guerra Anglo-Afegã (1839-1842)
Segunda Guerra Anglo-Afegã (1878-1880)
Terceira Guerra Anglo-Afegã (1919)

Anglo Afegas